Schizochiton är ett släkte av blötdjur. Schizochiton ingår i familjen Schizochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsnäckor
Schizochiton